|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Fortis Championships) van 2007 vond plaats van 24 tot en met 30 september 2007 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Aljona Bondarenko was ongeplaatst. Zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Marion Bartoli.

De als eerste geplaatste Anna Tsjakvetadze bereikte de kwartfinale. Ook zij verloor van Bartoli.

Het tweede reekshoofd, Ana Ivanović uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová in drie sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Květa Peschke en Francesca Schiavone hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Chan Yung-jan en Meghann Shaughnessy, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Vera Doesjevina en Tetjana Perebyjnis.

Het als derde geplaatste duo Iveta Benešová en Janette Husárová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Viktoryja Azarenka en Shahar Peer in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Benešová had daarnaast één eerdere dubbel­speltitel met een andere partner; Husárová 22.

De Belgische Yanina Wickmayer en Sorana Cîrstea uit Roemenië waren als vervangers voor het afgemelde vierde reekshoofd geplaatst. Zij bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Vladimíra Uhlířová (Tsjechië) waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 

  Toernooischema WTA

Luxemburg 2007
Luxemburg